Лисиця — рід ссавців
 Лисиці — загальна назва деяких видів ссавців родини Псових
 Лисиці — триба ссавців, група родів, близьких до роду Лисиця
 Лисиці — старовинна назва дерев'яних лещат, затискачів різної форми і призначення (для стискання склеєних дощок, для вичавлювання воску, для запобігання розщепленню стовбура плодового дерева в місці його розгалуження, для укріплення стіни хати, для підтримання жердки в гребінництві)
 Лисиці — козацько-старшинський рід 2-ї пол. 17—18 ст.

Примітки